PRN est un sigle pouvant signifier :
 polyradiculonévrite ;
 pôle de recherche national, programme de recherche du Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS) ;
 une extension de fichier notée .prn et correspondant à un fichier d'impression qui contient les données binaires directement utilisables par l'imprimante ;
 Pseudorandom Noise, un  code qui est utilisé dans les systèmes de positionnement par satellites pour dénommer et dénombrer (par numéros) la séquence unique générée par chaque satellite d'une constellation. Un PRN (ou séquence) permet ainsi d'identifier un satellite artificiel, notamment pour les quatre systèmes GNSS à couverture mondiale que sont Beidou / COMPASS, Galileo, GLONASS et GPS, l'identification de la séquence / du satellite étant de la sorte respectivement notée :
 « PRN#B01-Bx » pour Beidou / COMPASS,
 « PRN#E01-Ex » pour Galileo,
 « PRN#100-x » pour GLONASS,
 « PRN#01-x » pour GPS.